Anna Lemarchand (1994-), actrice française ;
 Antoine Lemarchand (né en 1972), entrepreneur français
 
 François Lemarchand, (1960-), coureur cycliste français ;
 François Lemarchand (19?-), personnalité du monde des affaires français ;
 Georges Lemarchand (1899-1967), homme politique français. 
 Guillermo A. Lemarchand (1960-), physicien argentin ;
 Jacques Lemarchand (1908-1974), écrivain, critique littéraire français ;
 Louise Lemarchand (1800-1885), religieuse française ;
 Nicolas Lemarchand (1750-1819), personnalité politique française ;
 Pierre Lemarchand (1926-2008), personnalité politique française ;
 Romain Lemarchand (1987-), coureur cycliste français ;
 Stéphane Lemarchand (1971-), footballeur français ;
 Stéphane Lemarchand (1977-), caricaturiste français.

Voir aussi 
 
 

Patronyme normand